Александр Меркель (, ,  22 лютого 1992, Алма-Ата) — казахський футболіст німецького походження, півзахисник клубу «Газіантеп»

Клубна кар'єра 
Народився 22 лютого 1992 року в місті Алма-Ата в сім'ї радянських німців. Його батько також був футболістом, грав за «Кайрат». Коли Меркелю було 6 років, його родина виїхала з Алматинської області на історичну батьківщину в Німеччину, при цьому Меркель зберіг громадянство Казахстану. У Німеччині Александр пішов у футбольну школу клубу «Вестервальд». Через кілька років він став грати за дитячу команду «Штутгарта», потім отримав виклик в збірну Німеччини для гравців не старше 15 років.

2008 року Меркель виїхав в Італію, де його запросили в академію «Мілана». Дебютував в основному складі «Мілана» 8 грудня 2010 року в останньому груповому матчі Ліги чемпіонів проти амстердамського «Аякса», вийшовши на заміну на 76-й хвилині замість Робіньйо. 6 січня 2011 року дебютував у серії А у матчі проти «Кальярі».
Свій перший м'яч за «Мілан» забив у Кубку Італії, вразивши ворота «Барі» з передачі Робіньйо. У тому ж матчі він також віддав гольову передачу. Всього за сезон Меркель зіграв у 6 матчах чемпіонату, а також по 2 рази виходив в матчах Кубка Італії та Ліги чемпіонів. За підсумками того сезону став з командою чемпіоном Італії.

Перед початком сезону 2011/12 «Мілан» уклав угоду з «Дженоа»: клуби стали співвласниками прав на гравця, крім того, аналогічну угоду було укладено за гравця «Дженоа» Стефана Ель-Шаараві, при цьому Меркель відправився грати за «Дженоа», а Ель-Шаараві — за «Мілан». Проте вже в січні 2012 року «Мілан» повернув Александра назад у зв'язку з травмами основних півзахисників, де виступав до кінця сезону, після чого повернувся в генуезьку команду.

У січні 2013 року став гравцем «Удінезе», уклавши контракт на 5 років. Проте закріпитись в новій команді не зумів, зігравши за рік лише у 5 матчах, через що у січні 2014 року він був відданий в оренду в англійський «Вотфорд», де грав до кінця сезону. У липні 2014 року було оголошено про його річну оренду в швейцарський «Грассхоппер». Проте за цілий рік він встиг відіграти за команду з Цюриха лише 6 матчів в національному чемпіонаті і два у кубку, після чого повернувся до Удіне.

Виступи за збірні 
2007 року дебютував у складі юнацької збірної Німеччини, взяв участь у 19 іграх на юнацькому рівні, відзначившись 2 забитими голами.

2011 року залучався до складу молодіжної збірної Німеччини. На молодіжному рівні зіграв в одному офіційному матчі.

В березні 2015 року Александр, розуміючи, що потрапити до складу збірної Німеччини або Росії буде дуже важко, погодився виступати у складі національної збірної Казахстану

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на кінець сезону 2014/15

Титули і досягнення 
  Чемпіон Італії (1):
 «Мілан»: 2010-11
 Володар Королівського кубка Саудівської Аравії (1):
 «Аль-Фейсали»: 2020-21

Примітки

Посилання 

 
 
 
 Статистика виступів на сайті www.legaseriea.it  

Казахські футболісти
Німецькі футболісти
Гравці молодіжної збірної Німеччини з футболу
Гравці збірної Казахстану з футболу
Футболісти «Мілана»
Футболісти «Дженоа»
Футболісти «Удінезе»
Футболісти «Вотфорда»
Футболісти «Грассгоппера»
Футболісти «Бохума»
Футболісти «Адміри-Ваккер»
Футболісти «Гераклеса» (Алмело)
Футболісти «Аль-Фейсалі»
Футболісти «Газіантеп ББ»
Казахські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Італії
Футбольні легіонери в Англії
Футбольні легіонери у Швейцарії
Футбольні легіонери в Австрії
Футбольні легіонери в Нідерландах
Футбольні легіонери в Саудівській Аравії‎
Футбольні легіонери в Туреччині
Німці Казахстану
Казахські емігранти до Німеччини